Bolivia
 Chapare – fiume
 Provincia di Chapare – provincia del dipartimento di Cochabamba